Lao eller LAO kan syfta på:

 Laos, självständig stat i Asien
 Lao, officiellt språk i Laos
 Lao (etnisk grupp), etnisk grupp i Sydostasien
 Lao (flod), Fiume Lao, flod i Italien 
 LAO – ISO 3166-1 landskod för Laos